Der Begriff Mopan kann folgende Bedeutungen haben:

Mopan-Maya, eine Maya-Ethnie in Belize und Guatemala
Mopan-Sprache, Sprache der gleichnamigen Maya-Ethnie in Belize und Guatemala
Mopan (Fluss), den als Río Mopán oder Mopan River bekannten Fluss
Mopan (Xichang), eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Sichuan
MOPAN:
 Netzwerk zur Bewertung der Leistungsfähigkeit multilateraler Organisationen, Netzwerk von Staaten